26 – rok
 26 p.n.e.
 26 (liczba)